Kabinet-Attlee I, Brits kabinet van 26 juli 1945 tot 28 februari 1950
Kabinet-Attlee II, Brits kabinet van 28 februari 1950 tot 26 oktober 1951